Вильгельм Рейнгард (; 18 марта 1869, Гросс Лутау (ныне Лютов, Куявско-Поморское воеводство, Польша) — 18 января 1955, Дортмунд, ФРГ) — высокопоставленный офицер СС времён Третьего рейха, обергруппенфюрер СС (1941) и Генерал инфантерии.

Биография 
Окончил кадетский корпус и военную школу в Меце. Кадровый офицер. Начал службу прапорщиком в прусской армии в 1888 году в пехотном полку «Герцог Фридрих Вильгельм фон Брауншвейг». Лейтенант с 1889 года. Обер-лейтенант (1890). В 1911 году — майор.

Участник Первой мировой войны в составе 3-й гвардейской дивизии. В 1914 году принимал участие в осаде крепости Намюр. Позже был переведен со своим полком на Восточный фронт. Участник Мазурского сражения (1914) и Лодзинской операции.

В 1915 года Рейнгард командовал гвардейским гренадерским 5-м полком, впоследствии был назначен командиром 4-го гвардейского пехотного полка. Позже переведен на Западный фронт, где сражался в битве при Артуа (1915).

Оберст-лейтенант с 1916 г. В 1918 году стал оберстом.

В январе 1919 года участвовал в подавлении восстания спартакистов. Продолжил службу в рейхсвере на посту командира Берлинской 15-й пехотной бригады.

Член НСДАП с октября 1927 года. В сентябре 1935 года вступил в СС.

С 1934 года — президент Союза бывших солдат. С 1936 до весны 1945 года — член рейхстага Третьего Рейха. С 1938 г. входил в число командного состава СС специального назначения. Тогда же избран председателем национал-социалистического союза бывших военнослужащих Германии.

В ноябре 1941 г. получил звание обергруппенфюрера СС. 3 января 1942 г. — Генерал инфантерии. С ноября 1944 г. работал в штабе командования СС специального назначения.

После окончания войны сдался западным союзникам и несколько месяцев находился в лагере для интернированных.

Награды 
 Орден Красного орла 4-го класса (Королевство Пруссия)
 Железный крест 2-го класса (14 сентября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (24 декабря 1914) 
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (Королевство Пруссия)
 Орден «Pour le Mérite» с дубовыми листьями (Королевство Пруссия)
 орден (27 августа 1917)
 дубовые листья (1 октября 1918)
 Крест «За выслугу лет» (за 25 лет беспорочной службы) (Королевство Пруссия)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Крест «За военные заслуги» 2-го класса
 Крест «За военные заслуги» 1-го класса (30 марта 1942)
 Медаль «За выслугу лет в НСДАП» 2 степени
 Йольский светильник СС (16 декабря 1935)
 Кольцо «Мёртвая голова» (8 октября 1937)
 Почетный кинжал СС
 Почетная шпага рейхсфюрера СС (18 марта 1939)
 Золотой партийный знак НСДАП
 Орден Священного сокровища 5-го класса (Японская империя)

Ссылки 
 Wilhelm Reinhard
 Reinhard, Wilhelm Adolf

Кавалеры ордена Pour le Mérite
Участники Второй мировой войны
Генералы пехоты (вермахт)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены фрайкора